Ранчо Алегре има више значења:

 Ранчо Алегре (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ранчо Алегре (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ранчо Алегре (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ранчо Алегре (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Алегре (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ранчо Алегре (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ранчо Алегре (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ранчо Алегре (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ранчо Алегре (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ранчо Алегре (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ранчо Алегре (Тореон), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ранчо Алегре (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ранчо Алегре (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Алегре (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Алегре (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Алегре (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Алегре (Аматенанго дел Ваље), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Алегре (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Алегре (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Алегре (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Алегре (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Алегре (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Алегре, Ел Пом (Уитиупан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Алегре (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Алегре (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Алегре (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Алегре (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Алегре (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Алегре (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Алегре, Ел Рефухио (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Алегре (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Алегре (Пуебло Нуево Солиставакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Алегре (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Алегре (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Алегре (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Алегре (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Алегре (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Алегре (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Алегре (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Алегре, Ехидо ла Консепсион (Коронадо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Алегре (Ла Круз), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Алегре (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Алегре (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Алегре (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Алегре (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Алегре (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Алегре (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Алегре (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Алегре (Тлавалило), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Алегре (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Алегре (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Алегре, Танке Алегре (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Алегре (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Алегре (Уријангато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Алегре (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо Алегре (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо Алегре (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо Алегре (Сан Агустин Мескититлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ранчо Алегре (Запотлан де Хуарез), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ранчо Алегре (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Алегре (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Алегре (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Алегре (Касимиро Кастиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Алегре (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Алегре (Ел Груљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Алегре (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Алегре (Сајула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Алегре (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Алегре (Хикипилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Алегре (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ранчо Алегре, Ел Запотал (Коавајана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ранчо Алегре (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ранчо Алегре, Колонија Лома дел Пастор (Хикилпан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ранчо Алегре (Паракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ранчо Алегре (Савајо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ранчо Алегре (Јурекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ранчо Алегре (Закапу), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ранчо Алегре, Агва Едионда (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ранчо Алегре (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ранчо Алегре (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ранчо Алегре (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Алегре (Испантепек Нијевес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Алегре (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Алегре (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Алегре (Сан Хуан Гичикови), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Алегре (Сан Матео Кахонос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Алегре (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Алегре (Санта Марија Хакатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Алегре (Санта Марија Ндуајако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Алегре (Сантијаго Лачигири), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Алегре (Сантијаго Јосондуа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Алегре (Есперанза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо Алегре (Сан Салвадор ел Верде), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо Алегре (Тепекси де Родригез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо Алегре (Тетела де Окампо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо Алегре (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо Алегре (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ранчо Алегре (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ранчо Алегре (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ранчо Алегре (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ранчо Алегре (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ранчо Алегре (Авалулко), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Алегре, Ел Кањон (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Алегре (Сиудад Фернандез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Алегре (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Алегре (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Алегре (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Алегре (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Алегре (Виља де Гвадалупе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Алегре (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ранчо Алегре (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ранчо Алегре (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ранчо Алегре (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ранчо Алегре (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ранчо Алегре (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ранчо Алегре (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо Алегре (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ранчо Алегре (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ранчо Алегре, Лос Моранес (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ранчо Алегре (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ранчо Алегре, Ел Ебано (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ранчо Алегре, Ел Лобо (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ранчо Алегре (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ранчо Алегре, Дон Бето (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ранчо Алегре (Уамантла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ранчо Алегре (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Алегре (Алпатлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Алегре (Аматитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Алегре (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Алегре (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Алегре (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Алегре (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Алегре (Уајакокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Алегре (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Алегре (Халапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Алегре (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Алегре (Сико), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Алегре (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Алегре (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Алегре (Мекатлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Алегре, Лос Мендез (Мијаватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Алегре (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Алегре (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Алегре (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Алегре (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Алегре (Рафаел Лусио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Алегре (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Алегре (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Алегре (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Алегре, Бартоло Ортега (Сотеапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Алегре (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Алегре, Ел Тарал (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Алегре, Ла Еспума (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Алегре (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Алегре (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Алегре (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Алегре (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Алегре (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Алегре (Панаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ранчо Алегре (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ранчо Алегре (Зукакаб), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ранчо Алегре (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику